Wapenschilden van Zaremba
Stanisław Zaremba - Pools wiskundige
Ota Zaremba - Tsjechische gewichtheffer
Nikolai Zaremba - Russische componist en docent
Peter Zaremba - Amerikaanse hamerslingeraar
John Zaremba - Amerikaans acteur
Peter Zaremba - Lid van The Fleshtones